Mobiele telefoon
Tablet-pc
Draadloos netwerk